Holostylis é um género botânico pertencente à família  Aristolochiaceae.

Aristolochiaceae
Géneros de plantas